«Миссия невыполнима» () — серия шпионских боевиков, состоящая из шести частей, выпущенных с 1996 года по 2018 год и основанная на одноимённом телесериале. В центре сюжета — история агента Итана Ханта, которого на протяжении всей серии играет Том Круз.

Фильмы по порядку 
 Миссия невыполнима (1996)
 Миссия невыполнима 2 (2000)
 Миссия невыполнима 3 (2006)
 Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011)
 Миссия невыполнима: Племя изгоев (2015)
 Миссия невыполнима: Последствия (2018)
 Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1 (2023) 
 Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2 (2024)

В январе 2019 года было объявлено о том, что Кристофер Маккуорри станет режиссёром и сценаристом седьмого и восьмого фильмов франшизы Миссия невыполнима. Предположительно фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» выйдет 14 июля 2023 года, а фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2» — 28 июня 2024 года.

Актёры и персонажи 
О таблице:
 Тёмно-серый цвет — персонаж не появляется, белый — появляется.

Съёмочная группа

Доходы Тома Круза после съёмок в фильмах «Миссия невыполнима»

Критика и сборы

Реакция критиков

Кассовые сборы (по данным сайта Box Office Mojo)

Примечания 

Киносерии, появившиеся в 1996 году
Киносерии США
Серии фильмов-триллеров
Киносерии о шпионах
Гепталогии
Фильмы-боевики США